Artek – campo pionieristico fondato in Crimea nel 1925
Artek – azienda finlandese fondata nel 1935